Ва́рны () — западнославянское племя, входившее в состав союза бодричей, в котором они, однако, играли второстепенную роль. Племя жило вдоль берегов реки Варнов в Мекленбурге. Существуют предположения, что название реки имеет славянское происхождение и означает «Воронья». По одной из версий племя переняло название ранее жившего на их месте германского племени варинов.

Один из культовых центров варнов находился со второй половины IX века на острове в Штернбергском озере. Первое упоминание о варнах встречается у Адама Бременского, которых их называет «Warnabi». В качестве ещё одного центра варнов предполагается сохранившаяся крепость вблизи города Фридрихсруэ в районе Пархим.

См. также 
 Радоним

Литература 
 
 
 Howorth, H. H. «The Spread of the Slaves. Part III. The Northern Serbs or Sorabians and the Obodriti.» The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 9. (1880), pp 181—232.
 WARNOWER at Lexikon des Mittelaters.

Варны (племя)
История Германии